Го́рбовичский сельсовет — административная единица на территории Чаусского района Могилёвской области Белоруссии.

История 
В 2013 году в состав сельсовета вошли деревни Атражье, Благовичи, Видлин, Вилейка, Колосовщина, Мошок, Самулки, Темнолесье, Удовск, ранее находившиеся в Каменском сельсовете.

Состав 
Включает 30 населённых пунктов:

 Антоновка — деревня.
 Атражье — деревня.
 Благовичи — деревня.
 Большие Амхиничи — деревня.
 Васьковичи — деревня.
 Видлин — деревня.
 Вилейка — деревня.
 Гладково — деревня.
 Горбовичи — агрогородок.
 Дубровка — посёлок.
 Драчково — деревня.
 Забава — посёлок.
 Кадино — деревня.
 Колосовщина — деревня.
 Красница — деревня.
 Левковщина — агрогородок.
 Малые Амхиничи — деревня.
 Митавье — деревня.
 Мошок — деревня.
 Новосёлки — деревня.
 Приданцы — деревня.
 Приозерная — деревня.
 Самулки — деревня.
 Слобода — деревня.
 Сталка — деревня.
 Темнолесье — деревня.
 Удовск — деревня.
 Утро — деревня.
 Хильковичи — деревня.
 Холмы — деревня.
 Хотетово — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чаусского райисполкома

Сельсоветы Чаусского района